Ulmeanu:
 Sebastian Ulmeanu (1929, Buzău, Muntenia1979), un amiral român, care a îndeplinit funcția de comandant al Marinei Militare Române (197379)
 Radu Ulmeanu (* 1946, Ulmeni (, , ), Maramureș), un poet și scriitor român contemporan

Vezi și 
 listă de nume românești - litera U#Ul
 Ulmeni (dezambiguizare)

Nume de familie românești